Buzzard bezeichnet:

 Buzzard (Ölfeld), Ölfeld in der Nordsee
 Buzzard (Band),belgische Speed-Metal-Band

im NRHP gelistete Objekte:
 Buzzard Cave, in Lake Whitney, Texas, ID-Nr. 74002270
 Buzzard Roost, in Cherokee, Alabama, ID-Nr. 76000157
 Buzzard’s Island Site, in Mount Pleasant, South Carolina, ID-Nr. 70000584
 Buzzard’s Roost Historic District, in Ducktown, Tennessee, ID-Nr. 92000451

Buzzard ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Buzzard (* 1942), US-amerikanischer Ringer
 Kevin Buzzard (* 1968), britischer Mathematiker